D’Elvert ist der Name folgender Personen:

 Christian d’Elvert (1803–1896), österreichischer Politiker
 Heinrich d’Elvert (1853–1926), österreichischer Politiker